Хекер (Хёкер) — фамилия:

 Хеккер, Йоханн Юлиус (1707—1768) — немецкий богослов.
 Хекер, Тим (род. 1974) — канадский музыкант.

См. также 
 Хеккер
 Хёкерт